Евгений Викторович Варламов (7 декабря 1976, Старая Русса) — российский хоккеист, защитник. Воспитанник таллинского клуба JSK. 8 июля 2013 года принял решение завершить карьеру игрока и продолжить работать в «Торпедо» на одной из административных должностей.

Карьера 

Евгений Варламов начал свою профессиональную карьеру в 1995 году в составе московского клуба «Крылья Советов», выступая до этого за его фарм-клуб. В составе «КС» Евгений выступал до 1998 года, набрав за это время 14 (3+11) очков в 75 проведённых матчах, после чего он подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В составе казанского клуба Варламов дважды становился серебряным призёром чемпионата страны, за 5 сезонов проведя на площадке 194 матча, в которых он набрал 35 (13+22) очков.

Перед началом сезона 2003/04 Евгений стал игроком магнитогорского «Металлурга», с которым в том же сезоне в третий раз в своей карьере взял серебро российских первенств. Тем не менее, в 2007 году Варламов, наконец, поднялся на высшую ступень пьедестала почёта чемпионатов страны. Кроме того, в составе «магнитки» Евгений трижды становился бронзовым призёром первенства, включая бронзу в дебютном сезоне КХЛ. Всего в составе «Металлурга» Варламов выступал на протяжении восьми сезонов, набрав за это время 167 (56+111) очков в 474 проведённых матчах.

3 мая 2011 года после того, как руководство уральского клуба приняло решение не продлевать соглашение с Евгением, он подписал однолетний контракт с нижегородским «Торпедо», где он сразу был назначен капитаном команды.

8 июля 2013 года принял решение завершить карьеру игрока и продолжить работать в «Торпедо» на одной из административных должностей, отработав два года уволился по собственному желанию. На данный момент работает хоккейный агентом.

Международная 
В начале 90-х годов Евгений Варламов провёл несколько матчей за сборную Эстонии на юниорских и юношеских чемпионатах мира в группах D и С. В составе сборной России Евгений регулярно принимал участие в этапах Еврохоккейтура. Всего на его счету 1 (1+0) очко в 21 проведённом матче за сборную.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2000, 2002, 2004.
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2006, 2008.
 Чемпион России 2007.
 Бронзовый призёр КХЛ 2009.
 Обладатель Кубка Шпенглера 2005.
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2008.
 Финалист Лиги чемпионов 2009.

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты Эстонии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Крылья Советов»‏
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки сборной России по хоккею с шайбой